«Нацизм: Предостережение истории» — документальный фильм BBC 1997 года, в котором рассматриваются приход к власти Адольфа Гитлера и нацистов, их расцвет, падение и поражение, а также последствия их правления. Это охарактеризовано архивными видеозаписями и интервью с очевидцами и было показано в шести эпизодах.

История создания 
Сериал был написан и спродюсирован Лоуренсом Ризом. Историческим консультантом и сценаристом был профессор Ян Кершоу, который также кратко появляется в эпизоде «Хаос и конформизм». Сериал был рассказан актёром Сэмюэлем Уэстом. Музыка, использованная для вступительных титров, — «Ибо всякая плоть — как трава», вторая часть «Немецкого реквиема» Брамса.

Критика 
«Нацизм: Предостережение истории» занял 93-е место в списке 100 величайших британских телевизионных программ, составленном Британским институтом кино в 2000 году на основе голосов экспертов.

Сопроводительная книга

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 BBC History of World War II — первый фильм из сборника «Нацизм»
 The Nazis: A Warning from History на BBC Programmes
 The Nazis: A Warning from History на IMDb

Телесериалы Великобритании, запущенные в 1997 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 1997 году
Телесериалы Великобритании 1990-х годов
Книги 1997 года
Программы — лауреаты премии Пибоди